Список аеропортів Італії, згрупований за регіонами.

Аеропорти 
Аеропорти з виділенню назвою жирним мають регулярні пасажирські рейси.

Примітки 

Аеропорти
Італія